Svorada ist der Familienname folgender Personen: